Bridgend puede referirse a:

 Bridgend, Gales
 Bridgend (autoridad unitaria)
 Bridgend (Ceredigion), Gales
 Bridgend (Cornualles), Inglaterra
 Bridgend (Cumbria), Inglaterra
 Bridgend (Devon), Inglaterra
 Bridgend (Gloucestershire), Inglaterra
 Bridge End, Irlanda

Escocia:

 Bridgend (Aberdeenshire)
 Bridgend (Argyll), Argyll y Bute
 Bridgend (Fife)
 Bridgend (Glamis), Angus
 Bridgend (Inverclyde)
 Bridgend (Islay), Argyll y Bute
 Bridgend (Kintyre), Argyll y Bute
 Bridgend (Lethnot and Navar), Angus
 Bridgend (Mid Argyll), Argyll y Bute
 Bridgend (North Lanarkshire)
 Bridgend (West Lothian)